Зезе Стивен Сессеньон (; родился 18 мая 2000, Оксфорд) — английский футболист, защитник клуба Премьер-лиги «Фулхэм». В сезоне 2022/23 выступает за «Чарльтон Атлетик» на правах аренды.

Клубная карьера 
Стивен — воспитанник юношеской академии «Фулхэма». Его брат, Райан, также является профессиональным футболистом и играет за английский клуб «Тоттенхэм Хотспур».

Выступал на правах аренды за «Бристоль Сити», «Плимут Аргайл» и «Чарльтон Атлетик».

Карьера в сборной 
4 декабря 2015 года дебютировал в составе национальной сборной Англии до 16 лет в матче против сверстников из Бразилии.

10 февраля 2017 года дебютировал в сборной Англии до 17 лет. В 2017 году в составе сборной принял участие в чемпионате мира.

Достижения 
 Сборная Англии (до 17 лет)
 Победитель чемпионата мира (до 17 лет): 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Фулхэма»
 Профиль футболиста на сайте Футбольной ассоциации Англии
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»